Voornaam
Isabel, de Spaanse en Portugese variant van Elisabet, vernederlandst tot Isabella en verfranst tot Isabelle (doorverwijspaginas)
Santa Isabel (doorverwijspagina)
Geografie
Isabel (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
Isabel (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Isabel (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Isabel (provincie), een provincie van de Salomonseilanden
Isabel do Brasil, een prinses van Brazilië
Overige
Isabel (kleur), een vuilwitte of gelige kleur
Isabel (IT), een informatienetwerk tussen Belgische banken
Isabel (stripreeks), een stripreeks van Will